El nombre de Gutierre (variante del nombre Gualterio o Walter) puede designar a los siguientes individuos:

  Gutierre Menéndez (c. 865-934), magnate gallego, hijo de Hermenegildo Gutiérrez.
 Gutierre Álvarez de Toledo (1376-1446), señor de Alba de Tormes, obispo de Palencia, arzobispo de Sevilla y Toledo;
 Gutierre de Cárdenas (1440-1503), señor de Maqueda y alcalde mayor de Toledo;
 Gutierre de la Cueva (?-1469), Obispo de Palencia (España) en 1461-1469;
 Gutierre Gómez de Luna, Obispo de Palencia (España) en 1357-1381;
 Gutierre Gómez de Toledo, Arzobispo de Toledo en 1310-1319;
 Gutierre de Toledo (?-1389), Obispo de Oviedo entre 1377 y 1389.